Санта Мерседес има више значења:

 Санта Мерседес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Мерседес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Мерседес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику